John(ny) Russell kan verwijzen naar:
 John Russell (graaf van Bedford) (ca. 1485-ca. 1555), Brits edelman, eerste graaf van Bedford
 John Russell (hertog van Bedford) (1710-1771), Brits edelman, vierde graaf van Bedford
 John Russell (premier) (1792-1878), Brits liberaal politicus, staatsman en premier (1846-1852, 1865-1866)
 John Russell (kynoloog) (1795-1883), Brits geestelijke, jager en kynoloog
 John Russell (prohibitonist), Amerikaans predikant en antialcoholactivist
 John Russell (schrijver) (1885-1956), Amerikaans auteur en scenarioschrijver
 Johnny Russell (jazzsaxofonist) (1909-1991), Amerikaans jazzsaxofonist
 John Russell (ruiter) (1920-2020), Amerikaans ruiter
 John Russell (acteur) (1921-1991), Amerikaans acteur
 John Russell (atleet) (1932), Australisch langeafstandsloper
 John Russell (roeier) (1935-2019), Brits roeier
 John Russell (dirigent), voluit John Morris Russell, dirigent
 John Russell (musicus) (1954), Brits improviserend akoestisch gitarist en concertpromotor
 Johnny Russell (countryzanger) (1940-2001), Amerikaans countryzanger
 John Russell (jazzgitarist) (1954-2021), Brits jazzgitarist
 John Russell (Iers voetballer) (1985), Iers voetballer voor St. Patrick's Athletic
 John Russell (American footballspeler) (1987), American footballspeler
 Johnny Russell (Schots voetballer) (1990), Schots voetballer